es un personaje de videojuego que hizo su primera aparición en The King of Fighters 2003 como miembro del equipo del “Hero Team”. Él es el primer personaje masculino de Los bandidos de vuelo para asemejarse a un "guapo" hombre. Su aspecto general se basó en el personaje del título del anime Vampire Hunter D. Su apodo oficial es "Asesino silencioso".

Historia 
Es miembro del grupo asesino, los forajidos de vuelo, o Hizoku (飞贼, Hizoku) Clan en japonés y es medio hermano de Xiao Lon, se le conoce como un "príncipe" y es el mayor de los hijos de Ron. Al igual que sus hermanos, salió de la aldea en su juventud para formar y perfeccionar su arte.

Después de la traición de Ron, su reputación con los miembros restantes se negó ya que fue calificada de " el hijo de traidor". Con la esperanza de cazar al traidor del clan, participa en varios trabajos como un asesino. Ash Crimson misteriosamente aparece ante él y le propone unirse con él para participar en un torneo. Duo Lon también Conoce a Shen Woo, él está de acuerdo en participar en el torneo de 2003 con ellos, pero desaparece cuando siente la presencia de Ron.
Después de descubrir los verdaderos objetivos de Ash, Duo Lon se une a Elisabeth Branctorche y Benimaru Nikaido para castigar a su excompañero de equipo.

Aunque todavía es muy dedicado en su misión de caza de Ron, que siente curiosidad acerca de las intenciones de Ash, se encuentra con Shen Woo para tratar de descubrir algo sobre el paradero de su excompañero de equipo. En un callejón sin salida con su búsqueda, se acuerda de que Elisabeth Branctorche tiene alguna conexión con Ash.

Personalidad 
A pesar de ser un asesino Hizoku, Duo Lon es tranquilo y tiene un buen corazón. Él también tiene un sentido estricto de la justicia, como se muestra cuando se volvió en contra de Ash y por su misión de matar a su propio padre.

Él se siente distanciado de su padre y con frecuencia no suele dirigirse a él como su padre, prefiriendo llamarlo "ese hombre" o "Ron". A pesar de que considera Luan su buen amigo de la infancia, su relación se volvió tensa con la traición de Ron.

Poderes 
Nigromancia:Tiene poderes relacionados con la muerte. 
Teletransportación:Puede descomponer su propio cuerpo y recomponer en otro lugar.
Viajes extremidades:Puede perforar el suelo con las piernas y hacer que aparezcan en otro lugar.
Estirar los brazos:Puede estirar sus brazos para longitudes desconocidas.
Summon Spirit:Puede convocar a los espíritus del inframundo.
Espíritu Bomb:Puede crear un proyectil usando  los espíritus.
Sombra:Puede hacer una sombra de sí mismo que ataca.

Apariciones 
 
 The King of Fighters 2003
 The King of Fighters XI
 The King of Fighters XII
 The King of Fighters XIII

Referencias 

 
 

Personajes de The King of Fighters

en:List of The King of Fighters characters#Duo Lon